Dit artikel geeft een overzicht van de historische samenstelling van de gemeenteraad van de gemeente Enkhuizen.

Zetelverdelingen

Zetelverdeling gemeenteraad 1923 - 1946 

¹ Op 30 juni 1941 vond de laatste raadsvergadering plaats. In de verordening 152/41 bepaalde Seyss-Inquart op 12 augustus 1941 dat alle gemeenteraden en provinciale staten opgeheven werden. De Enkhuizer raad is na juni 1941 'op vakantie' gegaan en daarna niet meer bij elkaar gekomen.Bron: dr L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog deel 5 (eerste helft) blz. 238

Zetelverdeling gemeenteraad 1946 - 1978

Zetelverdeling gemeenteraad 1978 - 2022 

² Op 11 september 2007 heeft S.A. Quasten zich afgesplitst van de SP en is verdergegaan onder de naam Fractie Quasten.
³ In de zomer van 2012 heeft J.G. Langbroek zich afgesplitst van Nieuw Enkhuizen en is verdergegaan onder de naam Fractie Langbroek. Inmiddels is deze naam eind 2013 veranderd in Het Enkhuizer Alternatief.
In maart 2022 heeft C.H. Segerius als blanco lijst 2 zetels gehaald met uitsluitend de verkoop van het recreatiepark aan Europarcs als verkiezingsthema. Omdat er maar 1 persoon op de lijst stond, werd de 2de zetel een restzetel.

Politiek in Enkhuizen